KRH steht für:
 Klinikum Region Hannover
 Redhill Aerodrome (IATA-Code), Flugplatz bei Redhill, Surrey, England
 Bahnhof Rheinhausen (DS100-Code)

KrH steht für:
 Krankenhaus

krh steht für:
 Kurama (ISO-639-3-Code), Sprache der Benue-Kongo-Sprachen

Siehe auch:
 120 KRH 92

Abkürzung